Regierung Theunis steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Theunis I (16. Dezember 1921 – 13. Mai 1925)
 Regierung Theunis II (20. November 1934 – 25. März 1935)